Wischna steht für:
 Wischna (Bulgarien), Ort im Osten Bulgariens
 deutscher Name der Gemeinde Věžná na Moravě in Tschechien